Victory () — одиннадцатый студийный альбом немецкой группы Modern Talking, выпущенный 18 марта 2002 года. Наиболее известный хит — «Juliet». Альбом достиг первого места в чарте Германии, общие продажи в стране превысили 150 000 экземпляров.

Список композиций 

Автор всех песен Дитер Болен, кроме песни "Love to Love You" автор которой Томас Андерс.

Персонал
 Дитер Болен – продюсер
 Аксел Брейтунг – ко-продюсер, аранжировка 
 Торстен Броцман – ко-продюсер, аранжировка 
 Лало Титенков – ко-продюсер, аранжировка 
 Кэй Николд – ко-продюсер, аранжировка 
 Вернер Бекер – ко-продюсер, аранжировка 
 Манфред Эсер – фото
 Стефан Пик – фото
 Рональд Ринзберг – оформление

Чарты (2002)

Примечания

Ссылки